Новый Урух (, ) — село в Ирафском районе Республики Северная Осетия — Алания. Административный центр муниципального образования «Новоурухское сельское поселение».

География  
Село расположено в северной части Ирафского района, на левом берегу реки Урух, в 3 км к северу от районного центра — Чикола и в 73 км к северо-западу от Владикавказа.

Население

Известные уроженцы 
 Озиев Альберт Каурбекович — военный лётчик, кавалер боевых орденов СССР.
 Токаев Григорий Александрович — советский и английский учёный в области ракетодинамики и космонавтики, один из идеологов развития ракетного оружия дальнего радиуса действия. Работал над проектами «Меркурий» и «Аполлон».

Инфраструктура 
В 1 км юго-западнее села, на левом берегу реки Урух, находится урочище Кум, где обнаружен аланское городище, датируемое VIII—IX веками н. э. Относится к объектам культурного наследия федерального значения (археология).

Возле села есть «Выявленные объекты культурного наследия (археология)»:
 Курганная группа I (6 курганов). Эпоха бронзы — на восточной окраине села.
 Курганная группа II — курганы 7÷20. Эпоха бронзы — в 800—1800 м восточнее села Новый Урух. На этом же поле находятся позднесредневековые курганы — кабардинские (не пронумерованы), датирующиеся XIV—XVI веками.
 Курганная группа III — курганы 21÷25. Эпоха бронзы — в 2 км восточнее села
 Курганная группа VI — курган № 40; — курган № 41. Эпоха бронзы — 1100 м к северо-востоку от села.
 Курганный могильник I (6 курганов). Эпоха бронзы — на северо-западной окраине села.

Транспорт 
Мостовой переход через реку Урух.

Автобусный маршрут (на ноябрь 2020) № 271 Новый Урух — Дзагепбарз — Владикавказ — Автовокзал № 1.

Примечания  

Населённые пункты Ирафского района